Dalgarno ist der Familienname folgender Personen:
Alexander Dalgarno (1928–2015), britischer Astrophysiker
Brad Dalgarno (* 1967), kanadischer Eishockeyspieler
George Dalgarno (1626–1687), britischer Sprachforscher

Dalgarno steht außerdem für:
(6941) Dalgarno, einen Asteroiden des Hauptgürtels
Shine-Dalgarno-Sequenz, eine Sequenz bei Prokaryoten in der Genetik